Welsh Open 2010 (Totesport.com Welsh Open) var en professionell rankingturnering i snooker som spelades 25 - 31 januari 2010 i Newport, Wales. Turneringen vanns av John Higgins, som slog Ali Carter i finalen med 9-4.

Resultat

Final

Huvudturnering

Kval
I kvalet deltog de 80 spelarna på Main Touren som inte var direktkvalificerade till huvudtureringen. Matthew Stevens' kvalmatch spelades under huvudturneringen, för att han skulle få spela inför hemmapubliken.

Externa länkar
World Snooker
Global Snooker

Snookersäsongen 2009/2010
Welsh Open
2010 i Storbritannien